Sunzi steht für:

 Sunzi (Sun Wu), aus dem Staat Wu der Frühlings- und Herbstperiode
 Die Kunst des Krieges (Sunzi) von Sun Wu
 Sun Bin (seltener verwendet), aus dem Staat Qi aus der Zeit der Streitenden Reiche 
 Sun Zi (Mathematiker)